Boynton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Lawrence Boynton
 Frank Ellis Boynton